Berrigan ist der Familienname folgender Personen:

 Berry Berrigan (* 1975), australischer Rugbyspieler
 Daniel Berrigan (1921–2016), US-amerikanischer Jesuit, Schriftsteller und Friedensaktivist
 Jerry Berrigan († 2015), US-amerikanische Friedensaktivist
 Philip Berrigan (1923–2002), Friedensaktivist und römisch-katholischer Pfarrer
 Shaun Berrigan (* 1978), australischer Rugbyspieler
 Ted Berrigan (1934–1983), US-amerikanischer Dichter

Berrigan ist der Name folgender Orte:
 Berrigan (New South Wales), Australien
 Berrigan Shire, das Gebiet der Gemeinde Berrigan